Müden (Aller), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Müden (Örtze), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Müden (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts